Кроне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кроне, Генрих (1895—1989) — западногерманский государственный деятель, федеральный министр по особым поручениям ФРГ.
 Кроне, Герард (1897—1979) — нидерландский шахматист. 
 Кроне, Рудольф (1876—1953) — немецкий политик времён Веймарской республики, бывший министр транспорта.

Составные фамилии 
 Кроне-Шмальц, Габриеле (род. 1949) — немецкий тележурналист, публицист, профессор журналистики.

Другое 
 Цирк Кроне — крупнейший цирк в Европе. См. также 
 Крона